

Persone 
 Ernst Steinhoff (1908-1987) – ingegnere tedesco e membro dell'NSDP, esperto di missilistica espatriato negli U.S.A.
 Hans Steinhoff (1882-1945) – sceneggiatore e regista tedesco
 Johannes Steinhoff (1913-1994) – militare tedesco

Pagine correlate 
 Steinhof – pagina di disambiguazione